rośliny
 Pałka 
 Pałka szerokolistna 
 Pałka wąskolistna 
 Pałka drobna

ludzie
 Bogusław Pałka (ur. 1950) – polski polityk
 Bożentyna Pałka-Koruba (ur. 1953) – wojewoda świętokrzyski
 Julian Pałka (1923-2002) – polski artysta grafik
 Krystyna Pałka (ur. 1983) – polska biathlonistka
 Mariusz Pałka (ur. 1952) – polski grafik, malarz

inne
 Pałka okopowa
 Pałka policyjna
 Pałka teleskopowa
 Pałki perkusyjne